В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1920 по 1929 год.

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1920